Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2017 se konal v sobotu 11. února jako zahajovací mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Biathlon Stadium Hochfilzen. Zahájení sprintu proběhlo v 14:45 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 103 závodníků. 

Obhájcem titulu byl dvojnásobný mistr světa v této disciplíně Francouz Martin Fourcade, který tentokrát skončil na 3. příčce.

Mistrem světa se stal 26letý Benedikt Doll z Německa, pro kterého to byla první medaile z tohoto šampionátu a po stříbru ze štafety z norského Osla celkově druhá medaile z MS. Stříbro bral norský závodník Johannes Thingnes Bø, jenž zaostal v cíli za vítězem jen o 0,7 desetiny sekundy a celkově získal sedmou medaili. Medaili bronzového lesku si i přes 2 chyby na střelnici zajistil Martin Fourcade, který tak zaznamenal už 22 medaili ze světových šampionátů.

Medailisté

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2017